Ел Канелито има више значења:

 Ел Канелито (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Канелито (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику